Губы — многозначный термин, может означать:

В биологии 
 Губы — вытянутые анатомические образования, образующие пару. Без дополнительных уточнений под этим словом понимают губы рта.
 Губы (рта) — кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта.
 Половые губы — две пары складок кожи и слизистой оболочки, составляющие часть наружных тазовых женских половых органов, идущие между ног от лобка к промежности и прикрывающие внутренние половые органы женщины.
 Большие половые губы — внешняя пара складок.
 Малые половые губы — пара складок слизистой оболочки, основание которых расположено внутри больших.

Населенные пункты 
 Губы — деревня в Вилейском районе Минской области Белоруссии.
 Губы — деревня в Руднянском районе Смоленской области России.

См. также 
 Губа (значения)
 Губная гармоника